Hale ima lahko več pomenov.

Osebnosti 
 Alan Hale mlajši (1921-1990), ameriški filmski in televizijski igralec.
 Alan Hale starejši (1892-1950), ameriški filmski igralec in režiser.
 Chip Hale (1964-), ameriški igralec baseballa
 David Hale
 David Hale, ameriški ambasador.
 David Hale (1981-), ameriški hokejist.
 David Hale (1984-), avstralski nogometaš avstralskega nogometa.
 David Hale, ameriški sodnik in bankir.
 Edward Everett Hale (1822-1909), ameriški pisatelj in duhovnik.
 Enoch Hale (1733-1813), ameriški častnik.
 Gareth Hale (1953-), angleški komik in igralec.
 George Ellery Hale (1868-1938), ameriški astronom.
 Irving Hale (1861-1930), ameriški general.
 Matt Hale (1958-), britanski umetnik.
 Matthew Hale
 Matthew Hale (1609-1676), angleški pravnik.
 Matthew Blagden Hale (1811-1895), avstralski škof.
 Nathan Hale
 Nathan Hale (1755-1776), ameriški častnik in vohun.
 Nathan Hale (1743-1780), ameriški častnik.
 Ruth Hale
 Ruth Hale (1887-1934), ameriška feministka.
 Ruth Hale (1908-2003), ameriška dramatinja in igralka.
 William Gardner Hale (1849-1928), ameriški klasični učenjak.
 William Mathew Hale (1940-), ameriški profesor.